Кульяр () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баса. Занимает площадь 427 км². Население — 4703 человека (на 2010 год). Расстояние — 22 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады